La rue de Bitche ( en allemand) peut désigner plusieurs voies nommées d’après la ville de Bitche en Moselle. On compte notamment :

En France

Grandes villes 
 la rue de Bitche à Nancy ;
 la rue de Bitche à Nantes ;
 la rue de Bitche à Albi ;
 la rue de Bitche à Calais ;
 la rue de Bitche à Courbevoie ;
 la rue de Bitche au Havre ;
 la rue de Bitche à Strasbourg ;
 la rue de Bitche à Tourcoing.

Grand Est 
 la route de Bitche à Haguenau ;
 la route de Bitche à Ingwiller ;
 la route de Bitche à Lembach ;
 la route de Bitche à Niederbronn ;
 la route de Bitche à Philippsbourg ;
 la route de Bitche à Wimmenau ;
 la rue de Bitche à Breidenbach ;
 la rue de Bitche à Climbach ;
 la rue de Bitche à Creutzwald ;
 la rue de Bitche à Goetzenbruck ;
 la rue de Bitche à Hottviller ;
 la rue de Bitche à Lambach ;
 la rue de Bitche à Lemberg ;
 la rue de Bitche à Longwy ;
 la rue de Bitche à Meisenthal ;
 la rue de Bitche à Mertzwiller ;
 la rue de Bitche à Montbronn ;
 la rue de Bitche à Phalsbourg ;
 la rue de Bitche à Reyersviller ;
 la rue de Bitche à Sarre-Union ;
 la rue de Bitche à Sarreguemines ;
 la rue de Bitche à Sarreinsming ;
 la rue de Bitche à Schiltigheim ;
 la rue de Bitche à Sedan ;
 la rue de Bitche à Siersthal ;
 la rue de Bitche à Soucht ;
 la rue de Bitche à Volmunster ;
 la rue de Bitche à Wingen-sur-Moder.

Ailleurs 
 la rue de Bitche à Bègles ;
 la rue de Bitche à Cognac ;
 la rue de Bitche à Saint-Paul-Cap-de-Joux.

En Allemagne

Villes 
 Bitscher Straße à Berlin ;
 Bitscher Straße à Deux-Ponts ;
 Bitscher Straße à Pirmasens.

Villages 
 Bitscher Straße à Contwig ;
 Bitscher Straße à Fischbach bei Dahn ;
 Bitscher Straße à Höheinöd ;
 Bitscher Straße à Hornbach ;
 Bitscher Straße à Kröppen ;
 Bitscher Straße à Ludwigswinkel ;
 Bitscher Straße à Schweix ;
 Bitscher Straße à Vinningen.

Voir aussi 
 la place de Bitche à Paris ;
 Bitscher Platz à Lebach.

Bitche Rue